Шапкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Шапкинская волость (Горбатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Шапкинская  волость (Шлиссельбургский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Шапкинская волость (Борисоглебский уезд) — в составе Тамбовской губернии